Ла Ресибидора има више значења:

 Ла Ресибидора (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ресибидора (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ресибидора (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику